Жан-Поль Лекок () — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Жан-Поль Лекок родился 13 октября 1958 года в Гавре. По профессии электрик. С 1972 года участвовал в движении молодых коммунистов, а в следующем году вступил в  Коммунистическую партию Франции. 

19 марта 1989 года Жан-Поль Лекок впервые избран членом совета города Гонфревиль-л’Орше и назначен вице-мэром по делам молодежи и культуры. Сменив Марселя Ле Миньо, он стал мэром этого города 11 июня 1995 года в возрасте 37 лет и переизбрался впоследствии в 2001, 2008 и 2014 годах. После избрания депутатом Национального собрания 18 июня 2017 года он ушел с поста мэра и вновь стал городским советником.

В 2001 году образовалась агломерация Гавр, в состав которой входил Гонфревиль-л’Орше. В том же году он стал вице-президентом этой агломерации, возглавляемой тогдашним мэром Гавра Антуаном Руфенаком. Этот пост он также занимал до июля 2017 года.

В июне 1998 года по списку коммунистов Жан-Поль Лекок был избран в Региональный Совет Верхней Нормандии, с 2004 года занимал пост вице-президента Регионального совета по вопросам здравоохранения. Подал в отставку в июле 2007 года после избрания депутатом Национального собрания.

В 2007 году при большой поддержке всего левого политического спектра Жан-Поль Лекок был избран депутатом Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента, победив во втором туре действующего депутата от правого Союза за народное движение Дени Мервиля. В период с 2007 по 2012 год, во время своего первого срока в Национальном собрании, Жан-Поль Лекок был членом парламентской группы «Левые демократы и республиканцы». В течение этого периода он подготовил два доклада, три законопроекта и подписал 124 законопроекта.

На выборах в Национальное собрание в 2012 году баллотировался по 8-му избирательному округу департамента Приморская Сена и занял в первом туре второе место, проиграв 83 голоса кандидату социалистов Катрин Троаллик, но снял свою кандидатуру во втором туре в соответствии с предвыборным соглашением между левыми партиями.

В 2015 году он избран в Совет департамента Приморская Сена от кантона Гавр-3.

В сентябре 2016 Жан-Поль Лекок заявил, что готов вновь выставить свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание в 2017 году по 8-му избирательному округу департамента Приморская Сена. Во втором туре он получил 62,7 % голосов в борьбе с кандидатом президентского движения «Вперёд, Республика!» и вновь был избран депутатом Национального собрания Франции.

В Национальном собрании Жан-Поль Лекок вновь вошел в группу «Левые демократы и республиканцы» и стал членом комиссии по иностранным делам. Будучи депутатом, он активно занимается вопросами занятости в промышленном и портовом районах Гавра, ведет борьбу за интересы рабочих. В октябре 2017 он направил письмо премьер-министру и бывшему мэру Гавра Эдуару Филиппу с просьбой национализировать группу Lafarge, чтобы «сохранить промышленное производство и рабочие места во Франции».

Выступает за право народа Западной Сахары на самоопределение. Он трижды посещал Нью-Йорк для того, чтобы голосовать в поддержку сахарцев на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. 7 ноября 2010 года, когда он планировал отправиться в столицу Западной Сахары Эль-Аюн, чтобы убедиться на месте в эскалации насилия, марокканские власти не позволили ему покинуть аэропорт Касабланки и на следующий день депортировали его во Францию. Жан-Поль Лекок выступает против войны в Йемене и продажи Францией оружия Саудовской Аравии.

Весной 2020 года Жан-Поль Лекок объявил о намерении бороться за пост мэра Гавра. Он сформировал широкую коалицию левых сил из коммунистов, партии «Непокорённая Франция» и Génération.s Бенуа Амона. В первом туре муниципальных выборов список Лекока получил 35,9 % голосов, заняв второе место после правоцентристского списка бывшего мэра  и действовавшего премьер-министр Эдуара Филиппа. Во втором туре он получил 41,2 % и провел в городской совет Гавра 12 человек, составивших оппозицию победившему списку.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году он баллотировался в восьмом округе департамента Приморская Сена как кандидат левого блока NUPES и сохранил мандат депутата, набрав во втором туре 65,8 % голосов. Был избран вице-председателем Комиссии по иностранным делам Национального собрания.

Занимаемые выборные должности 
1989 — 24.06.1995 — член совета, вице-мэр города Гонфревиль-л’Орше <br/ >
25.06.1995 — 06.07.2017 — мэр города Гонфревиль-л’Орше <br/ >
25.06.1998 — 15.07.2007 — член Регионального совета Верхней Нормандии <br/ >
20.06.2007 — 20.06.2012 —  депутат Национального собрания Франции от 6-го избирательного округа департамента Приморская Сена 
29.03.2015 — 02.07.2017 — член Совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-3 <br/ >
с 21.06.2017 —  депутат Национального собрания Франции от 8-го избирательного округа департамента Приморская Сена 
07.07.2017 — 14.03.2020 — член совета города Гонфревиль-л’Орше <br/ >
с 28.06.2020 — член совета города Гавр <br/ >

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Приморская Сена
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Официальный сайт
  Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Французской коммунистической партии